u

Riley Nash (né le  à Consort dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
Choix de  des Oilers d'Edmonton lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2007. Il évolue en compagnie de son frère, Brendon, avec le Big Red de Cornell de 2007 à 2010.

Le , il est échangé par les Oilers aux Hurricanes de la Caroline en retour d'un choix de deuxième ronde au repêchage de 2010.

Le , il prolonge son contrat avec la Caroline pour une saison et un salaire de 1,15 million de dollars.

Le , il s'entend pour deux ans avec les Bruins de Boston.

Le , il s'entend pour trois ans avec les Blue Jackets de Columbus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Silverbacks de Salmon Arm ||LHCB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Blazers de Thompson ||Minor-BC ||31 ||29 ||31 ||60 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Silverbacks de Salmon Arm ||LHCB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2006-2007 ||Silverbacks de Salmon Arm ||LHCB ||55 ||38 ||46 ||84 ||87 ||11 ||4 ||7 ||11 ||31
|-
|2007-2008 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||36 ||12 ||20 ||32 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||36 ||13 ||22 ||35 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||30 ||12 ||23 ||35 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 79|| 14|| 18|| 32|| 26|| 16|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 2011-2012|| Checkers de Charlotte|| LAH || 58|| 8|| 12|| 20|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Hurricanes de la Caroline|| LNH || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Checkers de Charlotte|| LAH || 51|| 13|| 24|| 37|| 20|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0 
|-
| 2012-2013|| Hurricanes de la Caroline|| LNH || 32|| 4|| 5|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Hurricanes de la Caroline|| LNH || 73|| 10 || 14 || 24 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 68 || 8 || 17 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 64 || 9 || 13 || 22 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH || 81 || 7 || 10 || 17 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 76 || 15 || 26 || 41 || 18 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 78 || 3 ||	9 || 12 || 19 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 64 || 5 || 9 || 14 || 10 || 10 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 37 || 2 || 5 || 7 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 15 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 24 || 0 || 4 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH || 17 || 10 || 8 || 18 || 4 || - || - || - || - || -
|-

| 627 || 63 || 113 || 176 || 144 || 34 || 2 || 6 || 8 || 10

Trophées et honneurs personnels 
Ivy League
 2008 : recrue de l'année
ECAC
 2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues
 2008 : recrue de l'année

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Crunch de Syracuse